

Geografia

Austria 
 Deutsch Goritz – comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Goritz bei Radkersburg – ex comune ora frazione di Bad Radkersburg, città nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)

Pagine correlate 
Göritz (disambigua) – pagina di disambiguazione